eKool (от «e-» и  — «школа») — платформа для организации процесса обучения в общеобразовательных школах Эстонии, используемая учащимися, их родителями, администрацией школ, а также надзорными органами. eKool используется в 90 % школ , её пользователями являются 28-30 % жителей Эстонии.

История 
Первая версия системы была разработана в 2002 году фондом Look@World, учреждённым как проект государственно-частного партнёрства между Эстонией и коммерческим сектором: банками, телекоммуникационными фирмами, IT-компаниями. Первая версия была разработана в сотрудничестве с четырьмя школами: школой Рокка-аль-Маре, Юриской гимназией, Курессаареской гимназией и Таллиннской гимназией Arte. Подрядчиком выступила компания Nortal.

В 2005 году система eKool была продана частным инвесторам. Покупателями стали венчурный фонд Baltcap и софтверная компания IT Grupp. К проекту подключились несколько ключевых специалистов из разных школ, система начала резко набирать популярность. К 2008 году к системе присоединились 360 школ. В 2012 году количество школ, использующих eKool, увеличилось до 420, что составляло уже 77 % всех школ в Эстонии. Осенью 2010 года была запущена новая, улучшенная версия системы eKool.

В 2012 году первоначальные инвесторы продали свои доли компании OÜ Kriit. Новые владельцы принесли с собой изменения в бизнес-модели eKool: были запущены платные услуги, такие как Патруль прогулов, Недельный отчёт и мобильное приложение mKool, ориентированные на родителей. Кроме того, eKool начала предлагать услугу публикации платной информации, касающейся школьной жизни и образования в среде eKool (например, рекламу внешкольных занятий и кружков, рекламу вузов для старшеклассников и т. п.)

В январе 2014 года сайт eKool был подвергнут хакерской атаке.

Ссылки 
 www.ekool.ee — официальный сайт

Примечания 

Образование в Эстонии